NPHP4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 426 амінокислот, а молекулярна маса — 157 598.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, клітинних контактах, клітинних відростках, війках, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки